Велища може да се отнася за:

 Аспрула със старо име Велища, село в Населица, дем Горуща (Войо);
 Левкопиги със старо име Велища, село в дем Кожани.